Snape ist der Name folgender Orte:
 ein Dorf in der englischen Grafschaft North Yorkshire, siehe Snape (North Yorkshire)
 ein Dorf in der englischen Grafschaft Suffolk, siehe Snape (Suffolk)
 eine Insel in der Hudson-Bay, siehe Snapeinsel

Snape ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Snape (* 1942), britischer Politiker 
 Jeremy Snape (* 1973), englischer Cricket-Nationalspieler
 Severus Snape, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Severus Snape

Snape steht außerdem für:
 eine englische Rockband Snape (Band) um Alexis Korner